Рейнальд:

 Рейнальд I (ум. 1326) — граф Гельдерна и Цютфена, герцог Лимбурга.
 Рейнальд II (ок. 1295—1343) — граф (с 1326) и герцог (с 1339) Гелдерна и Зютфена.
 Рейнальд III (1333—1371) — герцог Гельдерна и граф Цютфена.
 Рейнальд IV (ок. 1365—1423) — герцог Юлиха (под именем Райнальд I), герцог Гельдерна и граф Цютфена.

См. также 
 Рейналдо
 Ренальдо